Kolew () ist ein häufiger Familienname im slawischen Raum. Insbesondere im südslawischen Raum mit Bulgarien und Mazedonien ist die prozentuale Häufung vergleichbar mit dem Familiennamen Schmitt im deutschsprachigen Raum. Auf Grund der Herkunft des Familiennamens in kyrillischer Schreibweise sind in Deutschland die Schreibweisen Kolew, Kolev und Koleff häufig anzutreffen. Die weibliche Form ist , Kolewa, bzw. Koleva.

Bekannte Namensträger

Kolew 
 Atanas Kolew (* 1967), bulgarischer Großmeister im Schach
 Gantscho Kolew (* 1918), Mitbegründer des bulgarischen Profi-Fußballvereins Lokomotive Plowdiw
 
 Julijan Kolew, bulgarischer Pokerspieler
 Nedeltscho Kolew (* 1953), bulgarischer Gewichtheber
 Nikola Kolew (Militär) (* 1951), Generalstabschef der bulgarischen Streitkräfte
 Nikola Kolew (Fußballspieler) (* 1995), bulgarischer Fußballspieler
 Nikolay Kolew (* 1968), bulgarischer Gewichtheber
 Stefan Kolew (* 1966), bulgarischer Nationalspieler und Trainer im Fußball
 Stojan Kolew (* 1976), bulgarischer Fußballspieler

 Walentin Kolew (Valentin Kolev; * 1948), bulgarischer Künstler
 Wladimir Kolew (* 1953), ehemaliger Profiboxer und Schauspieler

Kolewa 
 Diana Kolewa (* 1959), bulgarische Badmintonspielerin
 Wiktoria Kolewa (* 1960), bulgarische Schauspielerin

Kolev 
 Elin Kolev (* 1996), deutscher Violinist
 Krasimir Kolev (* 1979), US-amerikanischer Tennisspieler
 Stefan Kolev (* 1981), bulgarisch-deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Einzelnachweise 

Familienname
Slawischer Personenname